Coolen kan verwijzen naar:

 Antoon Coolen (1875-1905), journalist en schrijver
 Antoon Coolen (1897-1961), Nederlands romanschrijver
 Gaspard Coolen (1908-2001), Belgische politicus
 Godefridus Coolen (1675-1748), burgemeester van de Nederlandse stad Eindhoven
 Jef Coolen (1944-2016), Belgische jazz-trompettist en bugelist
 Kees Coolen (1936) is een Nederlands acteur
 Louis Coolen (1952), Nederlands voetballer
 Nadia Coolen (1994), Nederlands voetbalster
 Nance Coolen (1973), Nederlands zangeres en televisiepresentatrice
 Rini Coolen (1967), Nederlandse voetbalspeler 
 Yves Coolen (1995), Belgisch wegwielrenner en ex-veldrijder